Campo di Mare ima više značenja:
 Campo di Mare, Brindisi
 Campo di Mare, Cosenza